Příjmení Zápotocký nosily tyto osobnosti:

 Antonín Zápotocký (1884–1957) – československý komunistický politik a odborář, 5. prezident ČSR
 Ladislav Zápotocký (1852–1916) – československý levicový politik a novinář, otec Antonína Zápotockého
 Marie Zápotocká (1890–1981) – česká politička, manželka Antonína Zápotockého
 Marie Zápotocká (archeoložka) (1931–2021) – česká archeoložka
 Milan Zápotocký (* 1933) – český archeolog

Zápotocký může být též
 Důl Zápotocký (rozcestník) – jméno několika různých dolů

Externí odkazy